Jméno a příjmení Josef Klaus se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Klaus (hokejista), zvaný „Sepp“ – bývalý německý hokejista, reprezentant (* 1958)
 Josef Klaus (kněz) – český římskokatolický kněz, děkan v Teplicích a kanovník litoměřické kapituly (1690–1754)
 Josef Klaus (politik) – rakouský politik a v letech 1964 až 1970 spolkový kancléř (1910–2001)